Fort Augustus ist der Name von

 der schottischen Ortschaft Fort Augustus (Schottland)
 dem Fort in dieser Ortschaft, siehe Fort Augustus (Fort)
 dem historischen Handelsposten Fort Augustus (Kanada) in Alberta, Kanada